USS Chattanooga je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Chattanooga (C-16) 
 USS Chattanooga (CL-118)

Chattanooga